The Awful Truth kan syfta på:

 Min fru har en fästman (1937) – amerikansk film från 1937 i regi av Leo McCarey
 The Awful Truth (TV-serie) – amerikansk satirisk TV-serie av och med filmskaparen Michael Moore